Пауков — русская фамилия; имеет женскую форму Паукова.

Известные носители:
 Пауков, Андрей Владиславович (род. 1976) — российский футболист, вратарь.
 Пауков, Виктор Кузьмич (род. 1959) — генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД России по Московской области.
 Пауков, Вячеслав Семёнович (род. 1934) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России.
 Пауков, Никита Устинович (1901—1987) — советский металлург-прокатчик, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Паутов